ТЧА — многозначная аббревиатура:
 ТЧА — трепально-чесальный агрегат
 ТЧА — тестирование чувствительности к антибиотикам

См. также 
  — аббревиатура латиницей